Asiphonaphis är ett släkte av insekter. Asiphonaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Asiphonaphis